Ecrizotes är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1861. Ecrizotes ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Ecrizotes